Морський минь (Gaidropsarus) — рід риб родини миневих (Lotidae). Ареал роду охоплює північно-східну Атлантику.

Види 
Містить 14 видів:
 Gaidropsarus argentatus
 Gaidropsarus biscayensis
 Gaidropsarus capensis
 Gaidropsarus ensis
 Gaidropsarus granti
 Gaidropsarus guttatus
 Gaidropsarus insularum
 Gaidropsarus macrophthalmus
 Gaidropsarus mediterraneus — Минь середземноморський
 Gaidropsarus novaezealandiae
 Gaidropsarus pacificus
 Gaidropsarus pakhorukovi
 Gaidropsarus parini
 Gaidropsarus vulgaris

Посилання 
 

Миневі

Роди птахів